Аденокалима () — род цветковых растений семейства Бигнониевые. Лианы, распространённые в Южной Америке.

Ранее использовался также вариант написания Adenocalymna; в 2005 году на XVII Международном ботаническом конгрессе в Вене было подтверждено, что правильным следует считать написание Adenocalymma.

Ботаническое описание

Таксономия 

Род Аденокалима включает 82 вида:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :Adenocalymma acutissimum Miers

Примечания

Литература

Ссылки 
 Adenocalymna (Genus)

Бигнониевые
Флора Южной Америки